

Населені пункти та їхні частини
 Попелярня — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Попелярня — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Попелярня — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Попелярня — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Попелярня — частина села Домбровиця в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Попелярня — частина села Домбрувка в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Попелярня — частина села Поток-Стани в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства

Примітки